Interlagos ist die Bezeichnung für:

 Autódromo José Carlos Pace, brasilianische Motorsportrennstrecke
 Willys Interlagos, brasilianischer Lizenznachbau des Renault Alpine A108
 AMD Opteron (K10)#Interlagos, Prozessorarchitektur der AMD Opteron CPUs